Gouvernement Raymond Barre (1), du  au .
Gouvernement Raymond Barre (2), du  au .
Gouvernement Raymond Barre (3), du  au .

Voir aussi 
 Raymond Barre
 Historique des gouvernements de la France